Озерец и Озёрец — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Озерец, Александр Владимирович — министр энергетики Белоруссии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Озерец — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Озерец — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Озерец — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Река 
 Озёрец — река в Тверской области России, приток реки Осуга.